Seven Mile Creek ist der Name folgender geographischer Objekte:

Fließgewässer in Australien:
 Seven Mile Creek (Ashburton River), Nebenfluss des Ashburton River (Indischer Ozean) in Western Australia
 Seven Mile Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River in Queensland
 Seven Mile Creek (Darr River), Nebenfluss des Darr River in Queensland

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Seven Mile Creek (Wisconsin) im Juneau County